Государственный орёл:
 Герб Российской империи
 Герб Германии () — геральдический орёл, используемый императорами Священной Римской империи и в современных гербах Германии, включая Вторую Германскую империю (1871—1918), Веймарскую республику (1919—1933), Третий Рейх (1933—1945) и ФРГ с 1945 года (как «федеральный орёл», )

См. также 
 Bundesadler ()
 Герб Германской империи
 Священная Римская империя
 Орёл в геральдике